Hotel Praha je název více hotelů v České republice:

 Hotel Praha - pražský hotel, již neexistující
 Hotel Praha (Boží Dar)
 Hotel Praha (Broumov)
 Hotel Praha (Hranice, okres Cheb)
Hotel Praha (Liberec)
 Hotel Praha (Nižbor)
 Hotel Praha (Nový Jičín)

Pojmenováno po Praze